Bachelor of Public Management, een academische titel
Banca Popolare di Milano, een Italiaanse bank
Bataafse Petroleum Maatschappij, voormalig Shell-bedrijf in Nederland
Beats per minute, een muziekterm ter aanduiding van het aantal beats per minuut
Belasting van personenauto's en motorrijwielen, aanschafbelasting voor personenauto's en motorrijwielen
Business performance management
Business Process Modeling
Business process management